Pekao Szczecin Open 2018 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2018 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 10–17 września 2018 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 127 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

Pekao Open
2018 w tenisie ziemnym
2018 w polskim sporcie